Pentax «MZ-7» — малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат с автофокусом, выпускавшийся с 1999 до 2001 года в чёрном и чёрно-серебристом исполнении. В США фотоаппарат известен под названием «ZX-7» и производился в чёрно-серебристом исполнении.

Основные характеристики 
 Режимы: M(ручной), Av(приоритета диафрагмы), Tv (приоритет выдержки), P(режим программной линии), Auto-Picture, Paction, Pclose-up, Plandscape, Pnight-scene и Pportrait.
 Встроенный TTL-экспонометр.
 Экспокоррекция ±3 EV с шагом 1/2 EV.
 Блокировка экспозиции.
 Автоспуск — 12 сек.
 Электронный затвор из металлических ламелей с  вертикального действия с электромагнитным спуском 30 — 1/2000 сек, В.
 Питание 6 Вольт: 2 элемента CR2. В датирующей крышке используется один 3-вольтовый литиевый элемент типа CR2025. Дополнительно может быть использован батарейный блок «Fg» с 4 элементами AA.
 Моторная протяжка плёнки с возможностью серийной съемки до 2 к/сек.
 Обратная перемотка плёнки. Функция может срабатывать автоматически при окончании плёнки или включаться вручную.
 Отображение выдержки и значения диафрагмы в видоискателе.
 ЖКИ-дисплей на верхней панели корпуса.
 Работа от пульта дистанционного управления.
 Диоптрийная коррекция видоискателя от -2 до +1.
 Возможность установки датирующей задней крышки DATA BACK FG, которая имеет функцию установки текущей даты или времени на кадре в момент съемки. 
 Панорамная съемка в формате 13х36мм - (только для камер, которые выпускались с установленной на заводе задней крышкой DATA BACK FG).

Совместимость 
«MZ-7» может работать с любыми объективами Pentax. Необходимо учесть лишь несколько нюансов:
 существуют объективы рассчитанные для использования с APS-C-камерами. Такие объективы дадут сильнейшее виньетирование;
 с объективами оснащёнными креплением KAF3 и KF не будет работать автофокус. Подтверждение фокусировки работать будет.

См. также 
Байонет KAF

Ссылки 
  Обзор, изображения.
  Руководство пользователя.
  История создания фотокамеры MZ-7.
  Описание, характеристики и фотографии Pentax «MZ-7» на сайте Божидара Димитрова.
  Руководство пользователя Pentax «ZX-7».

Примечания 

Плёночные зеркальные фотоаппараты Pentax
35-мм фотоаппараты
Фотоаппараты, появившиеся в 1999 году